Columbus Circle (New York), een plein in New York
Columbus Circle (Washington), een plein in Washington